Суперлига Србије у сезони 2013/14. је осмо такмичење организовано под овим именом од стране Одбојкашког савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен одбојкашких такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије. После сезоне 2012/13. из лиге је испао Железничар Београд, а из нижег ранга је ушао најбоље пласирани тим - Јединство Стара Пазова.

Клубови у сезони 2013/14.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

Легенда:

Бараж за опстанак

Разигравање за титулу

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Српски клубови у европским такмичењима

Види још 
 Суперлига Србије у одбојци за жене 2013/14.

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт
 Званичан сајт Одбојкашког савеза Србије

Суперлига Србије у одбојци
Одбојка у 2013.
Одбојка у 2014.